Koerdisch voetbalelftal (mannen)
 Koerdisch voetbalelftal (vrouwen)